Бродица је насеље у Србији у општини Кучево у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 355 становника.

Демографија 
У насељу Бродица живи 389 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,4 година (42,2 код мушкараца и 46,6 код жена). У насељу има 176 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,66.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кучеву
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији